

Карчув — село в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Карчув — село в гміні Домброва Опольського повіту Опольського воєводства